Achter het scherm (docuserie), een documentairereeks van de NTR uit 2011
 Achter het scherm (sitcom), een comedyserie van Veronica uit 1995